Burgort steht für Orte in Rumänien:
 den deutschen Namen der Gemeinde Sarmizegetusa in Siebenbürgen, siehe Sarmizegetusa (Hunedoara)
 den deutschen Namen der Gemeinde Moldovenești in Siebenbürgen